GL (motorfiets), Frans historisch motorfietsmerk
GL1500C, cruiserversie van de Honda Goldwing
Germanischer Lloyd, classificatiebureau
Glarus (kanton), Zwitsers kanton
GroenLinks (niet-officiële afkorting: GL), Nederlandse politieke partij
.gl, achtervoegsel van websitedomeinen in Groenland
gemengde leerweg, een van de vier leerwegen in het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
general ledger, boekhoudterm 'grootboek' in het Engels